

Geografia
 Smithers – località del Canada in Columbia Britannica
 Smithers – città degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale

Persone
 Jan Smithers – attrice statunitense
 Leonard Smithers – editore inglese
 William Smithers – attore statunitense

Altro 
 Waylon Smithers – personaggio della serie animata I Simpson